Święta Klaudia, cs. Muczenica Kławdija (zm. ok. 262) – matka św. Eugenii z Rzymu i żona św. Filipa, zarządcy Aleksandrii, męczennica i święta prawosławna.

Jej wspomnienie liturgiczne obchodzone jest .

 Pozostałe święte o tym imieniu
 Klaudia Rzymska – święta Kościoła katolickiego żyjąca w I wieku znana z 2. Listu do Tymoteusza wspominana 7 sierpnia
 Klaudia z Ancyry, cs. Muczenica Klawdia Ankirskaja (zm. ok. 303) – męczennica z dzisiejszej Ankary, święta katolicka i prawosławna wspominana razem ze świętymi: Tekuzą, Teodorą, Aleksandrą, Fainą, Eufrazją, Matroną i Julittą 18 maja (kat.) lub 18/31 maja (praw.)
 Klaudia z Amizos, cs. Muczenica Kławdija (zm. ok. 310) – męczennica i święta prawosławna, wspominana razem ze św. Aleksandrą z Galacji 20 marca/2 kwietnia

Przypisy 

Klaudia
Klaudia
Klaudia
Klaudia